SLB est un sigle de trois lettres qui signifie :
 Îles Salomon
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 Sindikad Labourerien Breizh, un syndicat breton.
 Server Load Balancing, système informatique répartiteur de charge.
 Sport Lisboa e Benfica, club de football de Lisbonne.
 Schlumberger, SLB est le libellé de l'indice boursier de Schlumberger.
 Synchronization and Link Board, a mezzanine for alignment of trigger primitives of Calorimeter Trigger of the CMS experiment (CERN, LHC)